Yelp ist:

 ein Anhaltesignal der Polizei, siehe Sondersignal#Yelp-Signal
 Yelp, Inc., ein Bewertungsportal im World Wide Web